Евгений Иванович Вьюнов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 28 февраля 1929 года в селе Ундол (ныне часть города Лакинска). Член КПСС.

С 1941 по 1946 год работал в колхозе им. А. В. Суворова.

В 1950 году окончил Владимирский машиностроительный техникум и начал работать на ВТЗ, где занимал должности от помощника мастера до начальника инструментального производства. В 1957 году окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт. С 1963 по 1965 год — секретарь парткома Владимирского тракторного завода.

С 1965 года в должности директора владимирского завода «Автоприбор» (позднее — генеральный директор производственного объединения «Автоприбор»). При Вьюнове для сотрудников завода было построено 20 жилых домов, больничный комплекс, профилакторий, детская база отдыха, дом рыбака и охотника, создано подсобное сельское хозяйство, а заводские площади и производство выросли более чем в два раза.

С 24 февраля по 6 марта 1976 года был делегатом XXV съезда КПСС.

Скончался в 2005 году во Владимире. Похоронен на Улыбышевском кладбище.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971, 1981)
 Орден Октябрьской Революции (1974)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 ст. (1996)

Примечания

Ссылки 
 Порцевская, И. Г. Вьюнов Евгений Иванович / И. Г. Порцевская // Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь.- Владимир, 2002. — С. 107.

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXV съезда КПСС